Oceanus est un mot latinisé, d'origine grecque, qui peut désigner 

 Oceanus : un Titan dans la mythologie grecque
 Oceanus : une micronation virtuelle
 une formation géologique (l'océan des Tempêtes, Oceanus Procellarum, sur la Lune, est le seul ainsi classé à ce jour).
Il désigne également deux projets de sonde spatiale :

 OCEANUS : un potentiel orbiteur destiné à l'étude d'Uranus
Oceanus : un potentiel orbiteur destiné à l'étude de Titan